Downtown Columbia Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Downtown Columbia Historic District (Louisiana), NRHP-Nr. 96001164
 Downtown Columbia Historic District (Mississippi), NRHP-Nr. 97000633
 Downtown Columbia Historic District (Missouri), NRHP-Nr. 06000990
 Downtown Columbia Historic District (Boundary Increase) (Mississippi), NRHP-Nr. 98001140
 Downtown Columbia Historic District (Boundary Increase) (Missouri), NRHP-Nr. 08000375